Паул ван дер Стеррен (; ) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1989).

Двукратный чемпион Нидерландов (1985 и 1993).

В составе национальной сборной участник 8-и Олимпиад (1982—1984, 1988—1996 и 2000), 2-го командного чемпионата мира (1989) в Люцерне и 8-го командного чемпионата Европы (1983) в Пловдиве.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Нидерландов